Медвéдиха — то же, что медведица: самка медведя; также может означать:

Населённые пункты 
Россия
 Медведиха — село в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Медведиха — село в Рамешковском районе Тверской области.

Украина
 Медведиха — село в Чудновском районе Житомирской области.

См. также 

 Сказка о медведихе